Славянка може да се отнася за:
 Славянка – планина в България и Гърция
 Славянка – защитена местност в България
 Славянка – хижа в България
 Славянка – река в Русия